Италма́с:

 Италмас — удмуртское название Купальницы европейской, одного из символов Удмуртской республики.
 Италмас — село в Завьяловском районе Удмуртии.
 Италмас — Государственный академический ансамбль песни и танца Удмуртской Республики.
 Италмас — поэма М. П. Петрова, повествующая о трагической судьбе прекрасной девушки по имени Италмас.
 Италмас — балет композитора Г. М. Корепанова-Камского по мотивам одноимённой поэмы М. П. Петрова. Первый удмуртский балет.
 Италмас — удмуртское женское имя.
 Италмас — литературно-художественный и публицистический журнал, издающийся в Ижевске.
 Италмас — торговый центр в Ижевске.
 Италмас — радиола сетевая ламповая, с 1964 года выпускалась на Сарапульском радиозаводе.